Trevor Johnson è il nome di diversi personaggi:
Trevor Johnson, hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano
Trevor Johnson, hockeista su ghiaccio canadese
Trevor Johnson, giocatore di football americano